Nemegt peut faire référence à :

Nemegt, une localité située dans la province de Ömnögovi, en Mongolie,
Bassin de Nemegt, une structure géologique dans le désert de Gobi, en Mongolie,
Formation de Nemegt, une formation géologique tirant son nom de la région.